Reichstagswahlkreis 4 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Königsberg 4, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Potsdam I, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik